Union Pacific Railroad – compagnia ferroviaria statunitense
 La via dei giganti (Union Pacific) – film del 1939 diretto da Cecil B. DeMille
 Union Pacific – serie televisiva del 1958